Sergej Borisov, ruski hokejist, * 25. marec 1955, Rusija.

Borisov je bil dolgoletni hokejist kluba Spartak Moskva v sovjetski ligi, igral pa je še pri klubih Sokol Kijev, Krila Sovjetov in Crystall Elektrostal. V sezoni 1988/89 je igral za KHL Medveščak v jugoslovanski ligi in s klubom osvojil tudi naslov jugoslovanskega prvaka. Nato je prestopil v HK Jesenice, kjer je igral v sezonah 1991/92 in 1992/93, obakrat je s klubom osvojil naslov slovenskega prvaka. V sezoni 1991/92 je bil izbran v idealno postavo lige.

Pregled kariere

|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 42
| 1
| 5
| 6
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sokol Kijev
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 43
| 2
| 4
| 6
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
| 0
| 3
| 3
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 44
| 0
| 0
| 0
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 44
| 6
| 9
| 15
|
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 34
| 3
| 8
| 11
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 45
| 0
| 4
| 4
|
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 37
| 1
| 5
| 6
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 23
| 2
| 3
| 5
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Crystall Elektrostal
| Sovjetska 2. liga
| 87/88
|
| 70
| 8
| 15
| 23
|
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
| 35
| 10
| 20
| 30
|
| 
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
| 
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |347
| bgcolor="#7FFF00" |25
| bgcolor="#7FFF00" |61
| bgcolor="#7FFF00" |86
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |309
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Hokejisti Sokol Kijev
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti Spartak Moskva
Hokejisti Crystall Elektrostal
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti HK Jesenice
Ruski hokejski trenerji
Trenerji HK Jesenice
Selektorji litvanske hokejske reprezentance